McMorris est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
Charles McMorris (1890-1959), amiral américain.
Don McMorris (1961-), homme politique provinciale canadien.
Mark McMorris (1993-), snowboardeur canadien.